Esistono più comuni francesi con questo nome:

Méréville – Meurthe e Mosella
Méréville – Essonne